Magazijn De Zon (Deventer), pand in de Nederlandse stad Deventer
 Magazijn De Zon (Gouda), pand in de Nederlandse stad Gouda
 Magazijn De Zon (Utrecht), pand in de Nederlandse stad Utrecht
 Vroom & Dreesmann (V&D), Nederlandse keten van warenhuizen